Il existe deux diocèses portant ce nom en Écosse :
 Diocèse épiscopalien d'Argyll et des Îles de Église épiscopalienne écossaise ;
 Diocèse catholique d'Argyll et des Îles de Église catholique romaine.

Homonymie